Пеллеас и Мелизанда:

  — пьеса Мориса Метерлинка 1892 года.
 «Пеллеас и Мелизанда» — оркестровая сюита Яна Сибелиуса.
 «Пеллеас и Мелизанда» — опера французского композитора Клода Дебюсси в пяти действиях (13-ти картинах). 
 «Пеллеас и Мелизанда» ― симфоническая поэма Арнольда Шёнберга.